Сельское поселение «Посёлок Молодёжный»

Калужская область 
 сельское поселение «посёлок Молодёжный» Мещовского района

Хабаровский край 
 сельское поселение «посёлок Молодёжный» Комсомольского района